O Stade Parc des Sports é o estádio de futebol pertencente à cidade de Annecy na França. Abriga os jogos do  Évian Thonon Gaillard. Possui espaço aberto, arquibancada com capacidade de 15.654 pessoas e o assentamento é de cimento. Foi inaugurado em 1964 com a nomenclatura atual. Ficou mais conhecido em 2010 quando o Évian Thonon Gaillard começou a usá-lo para a disputa da Ligue 1.

Ligacões externas 
 fiche des infrastructures du Parc des Sports sur annecyfootballclub.fr
 stade sur le site du ministère de la Culture

Ligações externas 
 Site oficial do Évian Thonon Gaillard
 etgfc.com

Parc Sports